Harrier steht für:
 eine Hunderasse, siehe Harrier (Hunderasse)
 im Englischen eine Greifvogelgattung, siehe Weihen (Gattung)
und danach benannt:
 ein senkrecht startendes Kampfflugzeug, siehe Hawker Siddeley Harrier
 eine Weiterentwicklung des oben genannten Flugzeuges, Harrier II, siehe McDonnell Douglas AV-8 
 ein Doppeldecker-Flugzeug, siehe Hawker Harrier
 eine Flugfigur im 3D-Kunstflug, siehe Harrier (3D-Kunstflug)
 Tata Harrier, ein SUV von Tata Motors
 Toyota Harrier, ein SUV von Toyota

Harrier ist der Name folgender Personen:
 Laura Harrier (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Harriet
 Heinrich